Статията съдържа списък на значението на религията по страна.

Методология 
Таблицата по-долу се основава на глобалното проучване на Галъп през 2009 г., в което питат хората от цял свят дали религията е важна в ежедневието им. Процентите за „да“ и „не“ се намират по-долу; някои са отговорили с „не знам“ или въобще не са дали отговор.

От демографска гледна точка Индия се нарежда като страната с най-голям брой силно религиозни хора в света с над 1,05 милиарда вярващи. Китай, въпреки числото да е по-малко от една пета от цялото население на страната (~18 – 19%), се нарежда на второ място с 240 – 260 милиона вярващи.

Страни

Вижте също 
 Религиозност и интелигентност
 Демография на атеизма
 Списък на страните по нерелигиозност

Източници